Huế este un oraș în Vietnam.

Legături externe 

 Orasul de pe Raul Parfumurilor , 13 decembrie 2007, Revista Magazin

Orașe din Vietnam